Сюй Синь (; родился 8 января 1990 года, провинция Цзянсу, КНР) — китайский игрок в настольный теннис. Олимпийский чемпион летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном разряде. Восьмикратный чемпион мира: пятикратный чемпион мира в составе команды (2010, 2012, 2014, 2016, 2018), трёхкратный чемпион мира в парном разряде (в паре с Ма Луном — 2011, в паре с Чжан Цзикэ — 2015, в паре с Фань Чжэньдуном — 2017), чемпион мира 2015 и 2019 годов в миксте. Бронзовый призёр в одиночном разряде чемпионата мира 2013 года в Париже и чемпионата мира 2017 года в Дюссельдорфе. Победитель Кубка мира 2013 года в бельгийском Вервье.

Спортивная карьера 
В первой половине 2009 года, в возрасте 19 лет, Сюй Синь вошёл в сотню сильнейших игроков по рейтингу ITTF.

В феврале 2010 года Сюй Синь одержал свою первую победу в одиночном разряде на этапах «ITTF World Tour» (2010 Pro Tour, Kuweit Open), и, по итогам, в марте 2010 года вошёл в десятку лучших игроков мира согласно рейтингу ITTF, где непрерывно остаётся по 2020 год. В феврале 2013 года впервые занял первую позицию мирового рейтинга.

Из-за очень жёсткой конкуренции не смог пробиться в сборную Китая на Олимпийских играх 2012 года.

Обладатель пятнадцати индивидуальных титулов турниров «ITTF World Tour», и двух «ITTF World Tour Grand Finals» 2012 и 2013 годов.

Обладатель Кубка мира по настольному теннису 2013 года в одиночном разряде.

В марте 2014 года Сюй Синь вновь возглавил мировой рейтинг и продержался на его первой строке 16 месяцев подряд до февраля 2015 года.

На соревнованиях по настольному теннису на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Сюй Синь завоевал золотую медаль в командном разряде.

В июне 2019 года Сюй Синь стал вторым спортсменом в истории «ITTF World Tour», которому удалось выиграть все три возможных титула на одном турнире — в одиночном разряде, в мужских парах и в смешанном разряде.

В июле 2019 года Сюй Синь вновь возглавил мировой рейтинг ITTF.

Участвуя в чемпионатах мира с 2009 года по 2019 год, Сюй Синь завоевал множество золотых наград в командном, парном и смешанном разрядах, но ни разу не стал чемпионом в одиночном разряде.

Стиль игры 

Сюй Синь играет левой рукой в атакующем стиле, он один из немногих игроков в первой сотне мирового тенниса, использующий хватку пером. Это, в сочетании с тем, что он левша, создаёт ему уникальный стиль игры, а большой рост и длинные руки позволяют Сюй Синю активно играть в дальней зоне. По оценке некоторых специалистов, он обладатель сложнейших в мире подач и сильнейшего в мире топспина с открытой стороны.

Инвентарь 
Сюй Синь спонсируется фирмой Stiga и использует основание «Dynasty Carbon Xu Xin Edition» этой фирмы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Сюй Синя на официальном сайте ITTF
 Динамика изменения мирового рейтинга Сюй Синя на официальном сайте ITTF

Игроки в настольный теннис Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по настольному теннису
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по настольному теннису